|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Praag (officieel ECM Prague Open) van 2007 vond plaats van 7 tot en met 13 mei 2007 in de Tsjechische hoofdstad Praag. Het was de elfde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Shahar Peer was haar titel niet komen verdedigen.

Het zesde reekshoofd, Akiko Morigami uit Japan, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als eerste geplaatste Française Marion Bartoli in twee sets. Morigami wist voor het eerst in haar carrière een WTA-toernooi op haar naam te schrijven.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek was als vierde geplaatst. Zij verloor reeds haar openingspartij.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelhoudsters Marion Bartoli en Shahar Peer hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek en haar partner Nathalie Dechy (Frankrijk) waren het eerste reekshoofd. Zij verloren meteen hun openingspartij.

Het ongeplaatste Tsjechische duo Petra Cetkovská / Andrea Hlaváčková won het toernooi. Zij versloegen in de finale het eveneens ongeplaatste Chinese koppel Ji Chunmei en Sun Shengnan in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Het was voor beiden hun eerste WTA-titel.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Praag 2007
Praag